Strážky ist der Name mehrerer Orte

Strážky (Troschig), Ortsteil von Křimov, Okres Chomutov, Tschechien; siehe Strážky (Křimov)
Strážky (Troschig), Ortsteil von Ústí nad Labem, Okres Ústí nad Labem, Tschechien
Strážky (Nehre), Ortsteil von Spišská Belá, Okres Kežmarok, Slowakei; siehe Strážky (Spišská Belá)
das dortige Schloss Strážky